Византийский неоплатонизм — позднеантичная и раннесредневековая разновидность неоплатонизма, который был осмыслен в Византии через "призму христианского мировидения". К характерным представителям византийского неоплатонизма относят Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Филиппа Пустынника, Григория Паламу и Геннадия Схолария. Особое место в традиции византийского неоплатонизма занимает идея небесной иерархии. По одним оценкам, византийский неоплатонизм занимал центральное место в византийской философии, однако ему противостояли такие направления как византийский аристотелизм и антивизантийский (проторенессанскный) неоплатонизм. По другим, он противостоял и занимал подчиненное положение по отношению к философии Отцов Церкви IV века (Афанасий Александрийский, великие каппадокийцы), которые выработали оригинальные идеи теизма, персонализма, онтологическиого дуализма и креационизма. В свою очередь византийский неоплатонизм являлся составной частью христианского неоплатонизма. 

Существует мнение о сильном влиянии византийского неоплатонизма на развитие древнерусской книжности и славянской философской терминологии (вещь как материя).

Примечания

Литература
 Ионайтис О.Б. Традиции византийского неоплатонизма в русской средневековой философии. Екатеринбург, 2003.
 Чорноморець Ю. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія. Київ: Дух і літера, 2010. – 568 с. ISBN 978-966-378-188-4
Неоплатонизм
Философия Византии